37 мм пушка поддержки пехоты Тип 11 (十 一年 式 平 射 歩 兵 砲 Jyūiichinen-shiki Heisha hoheihō) — орудие поддержки пехоты, использовавшееся японской армией во время Второй японо-китайской войны и Второй мировой войны. Номер «11» был присвоен этому оружию по 11-му году правления императора Тайсё, что эквивалентно 1922 году по Григорианскому календарю.

История и разработка 
В годы Первой мировой войны специфика траншейной войны привела к созданию особого вида артиллерии — траншейных пушек калибра 37 и 47-мм. Они появились, когда возникла необходимость оснащения подразделений пехоты в звене «взвод — рота» легкой пехотной пушкой для борьбы с пулеметами и огневыми точками. Орудия подобного типа появились в ряде европейских стран — русская 37-мм траншейная пушка образца 1915 года, австрийское Infanteriegeschütz M.15, французское 37mm mle.1916 и др.

Полковое орудие Тип 11 вступило в строй в 1922 году. Оно предназначалось для использования против укреплённых позиций и легких танков противника, а в форме танкового орудия использовался для оснащения некоторых ранних японских танков (японский Renault NC27 и ранний прототип среднего танка Тип 89 I-Go). В начале войны на Тихом океане Тип 11 был в значительной степени заменен 37-мм противотанковым орудием Тип 94.

Устройство 
Пушка Тип 11 имела ствол моноблок, затвор — вертикальный клиновой. Пушка не имела автоматики и процесс открытия и закрытия затвора производилось вручную, что негативно сказывалось на скорострельности орудия.

Масса тела пушки равнялась 33-35 кг, вместе с лафетом — около 90 — 100 кг . Противооткатные устройства состояли из гидравлического тормоза отката и пружинного накатника. Качающаяся часть орудия монтировалась на лафете с жестко закрепленными двумя задними станинами, и передней станиной, с изменяемой высотой. Подъемный и поворотный механизм — винтового типа. Горизонтальная наводка на цель осуществлялась непосредственно поворотом вращающейся части пушки. На лафете мог монтироваться легкий стальной щит толщиной 3 мм, предназначавшийся для защиты расчета от пуль стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.

В походном положении пушка перевозилась на тележке одной лошадью, в условиях боевых действий орудие переносилось шестью солдатами из расчёта. Для переноски силами расчёта, на лафете имелись кронштейны, в которых размещались шесты.

Боевое применение 
Каждому полку полагалось 4 пушки Тип 11. Каждое орудие было укомплектовано командой из 10 человек (командир расчёта, четыре артиллериста (двое из которых стояли в запасе на небольшом расстоянии от пушки), трое солдат носили боеприпасы, и двое бойцов, которые управляли лошадью, которая переносила орудие), и находились в контакте с штабом полка (как правило, до 300 метров) от полевого телефона или вестовых.

Пушка была эффективна на ранних этапах Второй японо-китайской войны, оказывая огневую поддержку пехоте и поражая различные типы укреплённых позиций, таких как ДОТы, пулеметные гнезда и легкобронированную технику. Однако малая скорость снаряда, малый калибр и низкий темп стрельбы быстро сделали Тип 11 бесполезными против танков союзников. Ввиду этого орудие редко использовалось за пределами резервных подразделений во время войны на Тихом океане.

В 1939 году в боях на р. Халхин-Гол приняли участие части 7-й и 23-й японских пехотных дивизий, оснащённые 37-мм пехотными орудиями тип 11, которые использовались, в основном, в качестве противотанковых. Несколько таких орудий стали трофеями РККА.

См. также 
 76-мм полковая пушка образца 1927 года
 37-мм траншейная пушка образца 1915 года
 Лёгкое пехотное орудие 7,5 cm leIG 18

Примечания

Библиография 
 War Department TM-E-30-480 Handbook on Japanese Military Forces September 1944
 Chamberlain, Peter and Gander, Terry.  Infantry, Mountain and Airborne Guns . Macdonald and Jane’s (1975). 
 Chant, Chris. Artillery of World War II, Zenith Press, 2001, 
 McLean, Donald B. Japanese Artillery; Weapons and Tactics. Wickenburg, Ariz.: Normount Technical Publications 1973. .
 Mayer, S.L. The Rise and Fall of Imperial Japan. The Military Press (1984) 
 Nakanishi, Ritta. Japanese Infantry Arms in World War II. Dainipponkaiga (1998) 
 US Department of War, TM 30-480, Handbook on Japanese Military Forces, Louisiana State University Press, 1994.

Ссылки 

 Type 11 on Taki’s Imperial Japanese Army page
 US Technical Manual E 30-480

Артиллерия Японии периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 37 мм
Батальонная артиллерия